Ce nom renvoie à deux appellations propres à la ville belge de Liège :
 le pont de Fragnée,
 la rue de Fragnée.